The Babysitter,  film américain  de Guy Ferland sorti en 1995 ;
 The Babysitter, film américain de McG sorti en 2017 ;
 The Babysitter: Killer Queen, suite de McG, sortie en 2020.

Voir aussi